«Королева Марго» () — исторический фильм Патриса Шеро по мотивам одноименного исторического романа Александра Дюма. Получил два приза Каннского фестиваля и пять премий «Сезар».

Сюжет 
Фильм начинается со сцены венчания Марго и Генриха Наваррского.

На церемонии бракосочетания в соборе Парижской Богоматери невеста не смогла заставить себя сказать «да», и королю Карлу пришлось стукнуть её по затылку. Невольный возглас был принят за согласие.

Свадьба, отпразднованная с большой пышностью, закончилась Варфоломеевской ночью, или «парижской кровавой свадьбой» (24 августа 1572 года). Резня показана во всех деталях. Кровь, масса окровавленных и изуродованных тел на улицах… Марго спасает раненого протестанта и влюбляется в него. Но они теряют друг друга — она думает, что он погиб, и только некоторое время спустя узнаёт, что он (имя умалчивается) остался в живых…

В конце концов, любимый Марго остаётся без головы — её брат, король Франции, отправил протестанта на казнь. Вскоре он сам умирает от отравления, а другой брат Марго, Генрих, становится новым королём.

Марго отправляется к палачу и просит бальзамировать тело любимого, а сама забирает его голову с собой в Наварру.

В ролях 
 Изабель Аджани — Марго
 Даниэль Отёй — Генрих Наваррский
 Жан-Юг Англад — Карл IX
 Венсан Перес — Ла Моль
 Вирна Лизи — Екатерина Медичи
 Доминик Блан — Генриетта Неверская
 Паскаль Греггори — Генрих Анжуйский
 Мигель Бозе — Герцог де Гиз
 Томас Кречманн — Нансэ
 Азия Ардженто — Шарлотта де Сов
 Жан-Клод Бриали — Адмирал Колиньи
 Бруно Тодескини — Арманьяк
  — Коконнас
 Жюльен Рассам — Франсуа, герцог Алансонский и Анжуйский  
 Владимир Котляров — Палач
 Далила Карму

Исторические несоответствия 
Фильм лишь в общих чертах связан с сюжетом одноименного романа Александра Дюма, достаточно вольно его интерпретируя. Однако и сам сюжет романа мало связан с реальными биографиями Лерака де ла Моля и Аннибала де Коконнаса. В действительности оба были миньонами Франсуа, герцога Анжуйского, который предал их в обмен на прощение за участие в заговоре 1574 г. против Генриха III, только что восшедшего на французский престол. За участие в заговоре оба были казнены.

Венчание исторических Маргариты и Генриха происходило не в католическом соборе, а на помостье перед ним, так как Генрих был протестантом. Не могло присутствовать на венчании и так много духовенства, как показано в фильме — королеве Екатерине Медичи стоило немалых усилий уговорить кардинала Шарля де Бурбона (единственного католика в семье Бурбонов) поженить пару без разрешения папы Римского.

Любовница Генриха Наваррского, Шарлотта де Сов, не была убита, она скончалась только в 1617 году, пережив большинство других действующих лиц романа.

Значение фильма 
Выход фильма остался в памяти специалистов по кино как один из исторических водоразделов. Лента, в которой французские придворные XVI века изъясняются на современном молодёжном жаргоне, напоминая критикам «панков», а вместо пышных костюмов с брыжами носят рваное исподнее, «знаменовала падение последнего оплота изысканного костюмерного искусства в кинематографе — исторического жанра». Отказавшись подходить к классике как архивист «в перчатках», Шеро заявил, что снимал «что угодно, но только не исторический фильм» в традиционном понимании слова. Зрителей в Каннах «Королева Марго» покорила неслыханной для крупнобюджетного костюмного фильма откровенностью в демонстрации «крови и плоти»: особенно много споров вызвали кровавый балет Варфоломеевской ночи и хитросплетения инцеста в семействе Валуа, а заседания королевских родственников во главе со зловещей флорентийкой напомнили М. Трофименкову сходки итальянской мафии. «Королева Марго» положила начало моде на подспудное осовременивание исторических реалий, которую продолжили такие ленты, как «Мария-Антуанетта» (2006), «Принцесса де Монпансье» (2010) и т. д.

К числу почитателей фильма причисляет себя австрийский режиссёр М. Ханеке. В его картине «Время волков» одну из главных ролей исполнил Шеро, а сценарий фильма «Скрытое» был написан специально для Д. Отёя. Для фильма Ханеке «Белая лента» костюмы готовила Муадель Бикель. «Я нанял её, потому что она работала над костюмами для „Королевы Марго“, — лучшими, которые я видел в кино. Она искусно создаёт необходимую патину, ощущение того, что эту одежду уже носили», — говорит Ханеке.

Награды и номинации

См. также 
 Королева Марго (фильм, 1954)
 Королева Марго (телесериал)

Примечания

Ссылки 
 
  

Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Экранизации произведений Александра Дюма (отца)
Исторические фильмы Италии
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Франции
Фильмы-биографии Италии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-биографии Германии
Исторические фильмы о XVI веке
Фильмы на французском языке
Фильмы Франции 1994 года
Фильмы-биографии о монархах
Фильмы об инцесте
Фильмы Патриса Шеро
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы Degeto Film
Фильмы Canal+
Фильмы Renn Productions
Фильмы, снятые при поддержке национального центра кино и мультипликации Франции